Karl Roy steht für:

 Carl Roys
 Karl Roy, Geigenbaumeister in Mittenwald; siehe Geigenbauer#Süddeutscher Raum